Jutlandia har flere betydninger:
 Jutlandia – et skib fra 1934
 Jutlandia (sang) – en sang af Kim Larsen fra 1986
 Jutlandia (dokumentarfilm) – en dansk udviklingsbistandsfilm fra 1953
 Jutlandia Saxofonkvartet – en dansk saxofonkvartet dannet i 1996

Se også 
 Jylland (flertydig)